Commedia (ital. „Komödie“) steht für:
 dramatische Gattung mit heiterem Handlungsablauf, siehe Komödie
 Commedia dell’arte, Form der italienischen Volkskomödie
 Commedia all’italiana, Genrebezeichnung italienischer Filmkomödien der 1950er/60er-Jahre
 Commedia, Hauptwerk Dante Alighieris, siehe Göttliche Komödie

Siehe auch:
 Commedia Futura
 Comedia